Liste der Baudenkmale in Stolpe steht für:

 Liste der Baudenkmale in Stolpe (Mecklenburg), Gemeinde Stolpe, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Stolpe an der Peene, Gemeinde Stolpe an der Peene, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Stolpe auf Usedom, Gemeinde Stolpe auf Usedom, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern